Wolfsgarten steht für

 Wolfsgarten (Berlin), eine Ortslage in Berlin-Köpenick
 Schloss Wolfsgarten in Langen, Hessen
 Wolfsgarten (Erzgebirge), Wolfsgrube (Fanganlage) bei Breitenbrunn
 Forsthaus Wolfsgarten, Malstatt, Saarland
 Wolfsgarten (Zehdenick), ein Wohnplatz der Stadt Zehdenick, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Wolfsgarten, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Wilczyce (Nidzica) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch:
 Wolfgarten